Carroll County er navnet på 13 counties i USA. Alle, med undtagelse for en i Tennessee, er opkaldt efter Charles Carroll af Carrollton, en underskriver af USA's uafhængighedserklæring og fra Maryland:

 Carroll County, Arkansas
 Carroll County, Georgia
 Carroll County, Illinois
 Carroll County, Indiana
 Carroll County, Iowa
 Carroll County, Kentucky
 Carroll County, Maryland
 Carroll County, Mississippi
 Carroll County, Missouri
 Carroll County, New Hampshire
 Carroll County, Ohio
 Carroll County, Tennessee, opkaldt efter William Carroll, guvernør af Tennessee
 Carroll County, Virginia, officielt opkaldet efter Charles Carroll, trods af John Carroll, en Virginia stats lovgiver, har prøvet at få opkaldet efter ham selv

Se også 
 "The Carroll County Accident", en country and western sang fra 1968 skrevet af Bob Ferguson og indspillet af Porter Wagoner
 East Carroll Parish, Louisiana
 West Carroll Parish, Louisiana